Norberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Norberg var ett vanligt soldatnamn. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Norberg 8 583

Tillsammans med 4 personer, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 8 587 personer, vilket ger namnet plats nummer 97 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Norberg

A
 Adolf Norberg (1900–1988), militär
 Albert Norberg (1867–1933), ämbetsman
 Alfred Norberg (1837–1920), ämbetsman
 Anders Norberg (1745–1840), präst
 Anette Norberg (född 1966), curlingspelare
 Anette Norberg (regissör) (född 1954), skådespelare och regissör
 Anna Norberg (född 1965), skådespelare, musicalartist, teater- och nöjesproducent
 Anne-Li Norberg (1953–2018), skådespelare och dramapedagog
 Astrid Norberg (född 1939), sjuksköterska och professor

B
 Bertil Norberg (1911–1978), ishockeyspelare

C
 Carin Norberg (född 1927), skådespelare
 Carl Norberg (1924–2007), officer
 Carl Anders Norberg (1758–?), målare och militär
 Carl Martin Norberg (1889–1970), gymnast
 Charlotta Norberg (1824–1892), balettdansös
 Christian Norberg-Schulz (1926–2000), norsk arkitekt och professor
 Clara Norberg Averbo (född 1980), politiker

D
 Dag Norberg (1909–1996), professor i latin
 Dal-Edvin Norberg (1905–1995), konstnär och skulptör
 Daniel Norberg, (född 1990), svensk sångare och Youtube-personlighet
 Dea Norberg (född 1974), sångerska

E
 Elise  Norberg (född 1953), sjuksköterska och politiker
 Elizabeth Norberg-Schulz (född 1959), norsk sångerska
 Emil Norberg (född 1987), svensk Youtube-personlighet
 Erik Norberg, flera personer
 Erik Norberg (gymnast) (1883–1954), olympisk guldmedaljör
 Erik Norberg (politiker) (född 1907), riksdagsledamot
 Erik Norberg (historiker) (född 1942), riksantikvarie
 Erik Norberg (dramatiker) (född 1967), dramatiker, kompositör och regissör
 Erika Norberg (född 1967), journalist och tidigare sångerska
 Eva Norberg (konstnär) (född 1950)
 Eva Norberg (1915–2004), författare och översättare
 Eva Norberg Forsberg (född 1953), scenartist

G
 Gudrun Norberg (född 1938), journalist och politiker
 Gunnar Norberg (1888–1956), insicient, skådespelare, journalist

H
 Hans Norberg (1959–2012), ishockeyspelare
 Hans Norberg (friidrottare) (född 1932)
 Henrik Norberg (född 1972), skådespelare
 Hildegard Norberg (1844–1917), konstnär

I
 Ivar Norberg (1879–1965), journalist

J
 Jessica Norberg (född 1978), sångerska och läkare
 Johan Norberg, flera personer
 Johan Norberg (debattör) (född 1973), författare, populäridéhistoriker, debattör
 Johan Norberg (musiker) (född 1959), gitarrist, kompositör, skivprodcuent, skribent
 Johan Erik Norberg (1749–1818), ingenjör
 Johan Petrus Norberg (1855–1918), predikant, psalmförfattare, t.f. missionsföreståndare

K
 Karl Norberg (1884–1969), arkitekt
 Kent Norberg, flera personer
 Kent Norberg (ishockey) (född 1967), ishockeyspelare, tränare, sportchef
 Kent Norberg (musiker) (född 1965)

L
 Lars Norberg, flera personer
 Lars Norberg (diplomat) (1934–2021), jurist, diplomat, författare
 Lars Norberg (konstnär) (1921–1995)
 Lars Norberg (politiker) (1924–2014)
 Lennart Norberg (född 1949), ishockeyspelare
 Liam Norberg (född 1969), skådespelare och författare

M
 Martin Norberg (född 1971), fotograf
 Matthias Norberg (1747–1826), professor i grekiska
 Märta Norberg (1922–2020), längdåkare
 Märta Norberg (1871–1946), konstnär

O
 Olle Norberg (född 1963), rymdfysiker och generaldirektör
 Olof Norberg (1698–1765), präst och lektor
 Oscar Norberg (1882–1961), press- och filmfotograf

P
 Pehr-Gösta Norberg (1880–1960), publicist, författare
 Per Norberg i Funäsdalen (1838–1914), lantbrukare, småskollärare, politiker
 Petter Norberg (1681–1745), bildhuggare

S
 Samuel Norberg (1752–1843), boktryckare
 Staffan Norberg (född 1956), politiker
 Sven Bertil Norberg (1912–1967), skådespelare

T
 Thomas Norberg Schulz (1866–1950), norsk elektroingenjör
 Tommy Norberg (född 1950), docent i matematisk statistik
 Tor Norberg (1888–1972), gymnast

U
 Ulf Norberg (född 1977), organist och pedagog

V
 Victor Öhling Norberg (född 1990), skidåkare (skicross)
 Viktor Norberg (född 1977), beachvolleybollspelare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn